Župkov může být:

 Obec v okrese Žarnovica, viz Župkov (okres Žarnovica)
 Potok v okrese Brezno, viz Župkov (potok)